Wiesent, une commune en Allemagne.
 Wiesent, un affluent du Regnitz.
 Wiesent, un affluent du Danube.